Номенклатура территориальных единиц для целей статистики (, ) — стандарт территориального деления стран для статистических целей. Стандарт был разработан Европейским Союзом и детально охватывает лишь страны ЕС. Территориальные единицы (NUTS-единицы), определяемые данным стандартом, могут соответствовать административно-территориальным единицам стран, но в некоторых случаях данное соответствие отсутствует.

NUTS-коды начинаются с двух букв, определяющих страну согласно стандарту ISO 3166-1 «alpha-2» (за исключением кода «UK», используемого вместо «GB» для обозначения Великобритании). Следующая буква NUTS-кода соответствует кодам административных образований согласно стандарту ISO 3166-2. Второй и третий уровни территориального деления обозначаются каждый одним символом — в первую очередь используются цифры от 1 до 9, если же территориальных единиц на данном уровне больше, то используются также и заглавные буквы латинского алфавита.

Помимо подробных кодов трёх уровней территориального деления для стран ЕС, данный стандарт определяет коды для всех стран мира. NUTS-коды стран, не входящих в ЕС, начинаются с двух букв, определяющих континент, за которыми следуют две цифры, соответствующие конкретной стране. Кроме того, штаты США, Австралии и провинции Канады имеют свои коды верхнего уровня.

NUTS является в некотором роде подобным международному стандарту ISO 3166 и американскому стандарту FIPS (Federal Information Processing Standard).

Уровни 

На данный момент стандарт определяет NUTS-единицы трёх уровней, а также локальные административные единицы (, ), соответствующие прежним единицам уровней NUTS4 и NUTS5. Для некоторых стран могут отсутствовать те или иные уровни. Например, для Люксембурга определены лишь локальные административные единицы, а все три NUTS-единицы совпадают со страной.

Примеры 
 DE: Германия
 DE7: Гессен — земля — верхний уровень территориального деления Германии
 DE71: Дармштадт — административный округ — второй уровень территориального деления Германии
 DE71E: район Веттерау
 EO36: Россия
 AA: Азия
 AA25: Таиланд
 US16: Канзас

См. также 
 Евростат
 ISO 3166
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2

Ссылки 
 NUTS
 Список NUTS-кодов разных стран мира

 
Геокоды
Списки кодов